O xipene (Raphicerus campestris) (em Moçambique) ou punja (em Angola) é um pequeno antílope africano, muito comum no leste e sul do continente africano.

Uma espécie próxima é o Raphicerus sharpei.

Fontes 

Antílopes
Mamíferos descritos em 1811